Geocharis – rodzaj chrząszczy
 Geocharis – rodzaj roślin